Okręty US Navy o nazwie USS "Accentor":
 Pierwszy "Accentor" (AMc-36) był trałowcem przybrzeżnym i okrętem prototypowem dla typu  Accentor.
 Drugi "Accentor" (LCIL-652/LSIL-652/AMCU-15) był dużym okrętem desantowym piechoty, który został przerobiony na niszczyciela min (ang. underwater mine locator).
Accentor